Grupa światowa Pucharu Davisa 2014 – najwyższa w hierarchii rozgrywek grupa, w której reprezentacje walczyły o zwycięstwo w Pucharze. Mecze 1. rundy odbyły się między 31 stycznia a 2 lutego, ćwierćfinały zostały rozegrane między 2 a 4 kwietnia. Półfinały odbyły się między 12 i 14 września, a mecze finałowe rozgrywane były między 21 a 23 listopada.

Przegrani z 1. rundy (Holandia, Kanada, Hiszpania, Australia, Stany Zjednoczone, Argentyna, Belgia i Serbia) wzięli udział w barażach o grupę światową.

Uczestniczące reprezentacje

Rozstawieni

Drabinka

I runda

Składy

Wyniki

Czechy – Holandia

Japonia – Kanada

Niemcy – Hiszpania

Francja – Australia

Stany Zjednoczone – Wielka Brytania

Argentyna – Włochy

Kazachstan – Belgia

Serbia – Szwajcaria

Ćwierćfinały

Składy

Wyniki

Japonia – Czechy

Francja – Niemcy

Włochy – Wielka Brytania

Szwajcaria – Kazachstan

Półfinały

Składy

Wyniki

Francja – Czechy

Szwajcaria – Włochy

Finał

Składy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

grupa światowa